Albert Schatz est le nom de :

 Albert Schatz (1879-1940), professeur de droit à l'université de Dijon et un historien de l'individualisme du  et de Jean-Baptiste Say.
 Albert Schatz (1839–1910), musicologue, compositeur.
 Albert Schatz (1920–2005), microbiologiste, codécouvreur de la streptomycine.